Das Pulverwaldstadion ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein. Es  bietet Platz für 3.000 Zuschauer. Das Spielfeld der Anlage verfügt über Kunstrasen und ist umschlossen von einer Tartanbahn für Leichtathletikwettbewerbe. Der Fußballverein TuS Erndtebrück trägt seine Heimspiele im Stadion aus.

Geschichte 
Im Jahr 1924 wurde vom TuS auf einer Wiese ein Ascheplatz hergestellt. Er wurde für sportliche Aktivitäten und Events wie Schützenfeste oder Zirkusse verwendet. Später wurde er im Zweiten Weltkrieg als Truppenplatz von den Amerikanern genutzt.

Am Anfang der 50er und am Anfang der 60er wurde der Platz vergrößert bis auf die heutige Größe von 105 × 65 Meter. Außerdem wurde eine sechsspurige Tartanbahn rund um den Platz, samt Sprunganlagen geschaffen.

Anfang der 90er wurde der Ascheplatz schließlich durch einen Kunstrasen ersetzt und eine Tribüne erbaut.

Im Jahr 2006 wurde der alte Kunstrasen durch einen neuen modernen Kunstrasen ersetzt.

Nach dem Aufstieg der 1. Fußball-Herrenmannschaft des TuS Erndtebrück in die fünftklassige NRW-Liga musste für die Saison 2011/12 ein Block für Gästefans erbaut werden. Dieser wurde zur Rückrunde der Saison fertiggestellt. Noch im selben Jahr wurde mit dem Bau eines V.I.P Hauses begonnen. Dieses wurde im Jahr 2013 fertiggestellt. Von einem Balkon kann man dort das Spiel verfolgen.

Anfang der Saison 2022/23 wurde der Kunstrasen erneut ausgetauscht.

Auslastung 
Durchschnittlich kommen heute rund 150 Zuschauer zu den Spielen der ersten Herren-Fußballmannschaft des TuS Erndtebrück.

In der Regionalliga West lag der Zuschauerschnitt bei 400 Zuschauern pro Spiel.

Der Zuschauerrekord wurde am 4. November 2017 in der Regionalliga West gegen Rot-Weiss Essen aufgestellt, er liegt bei 734 Zuschauern.

Weblinks 
 tus-erndtebrueck-fussball.de
 Bildergalerie

Einzelnachweise 

TuS Erndtebrück
Fußballstadion in Nordrhein-Westfalen
Leichtathletikstadion in Nordrhein-Westfalen
Fußballstadion in Europa
Erbaut in den 1920er Jahren
Bauwerk in Erndtebrück
Sportstätte im Kreis Siegen-Wittgenstein